Исијавање (енгл. -{The Shining}-) је хорор филм режисера Стенлија Кјубрика из 1980. Филм је заснован на истоименом роману Стивена Кинга. Са бриљантним глумачким остварењима, застрашујућим сценографијама, кадровима из снова и шокантношћу, Кјубрик је направио један од најбољих хорор филмова свих времена . Улога Џека Торенса поверена је Џеку Николсону, који долази у елегантни, изоловани хотел, као вансезонски кућепазитељ са супругом (Шели Дувал) и сином (Дени Лојд). Торенс никада раније није био тамо - или можда јесте? Одговор лежи у времену духова које доводи до лудила и убиства.

Радња 

Бивши учитељ и лечени алкохоличар Џек Торенс (Џек Николсон) тражи посао као кућепазитељ у Оверлок хотелу, у нади да ће поново да изгради свој живот, пошто је изгубио посао као учитељ. На интервјуу, директор хотела, господин Олман (Бари Нелсон), упозорава Џека да ће он и његова породица да буду изоловани снегом током већег дела зиме и да ће можда да буду под утицајем клаустрофобије, анксиозног поремећаја, који подразумева страх од затвореног или уског простора. Господин Олман Џеку такође исприча једну причу о догађају који се десио у овом хотелу. Чарлс Грејди, пре 10 година кућепазитељ тог хотела, је полудео и брутално убио своју супругу, као и своје две девојчице, од осам и десет година. Затим је извршио самоубиство, пуцајући сам себи у уста пушком. Узбуђен овом причом, али са могућношћу да се бави својим правим послом, писањем, Џек узима к знању упозорење и прихвата посао.

У међувремену, Џековог сина Денија (Дени Лојд) спопада напад док разговара са својим имагинарним пријатељем Тонијем о Оверлок хотелу. Притом, Дени добија визију како се отвара лифт из кога се просипа талас крви (успореном брзином), слика која се понавља неколико пута кроз филм.

По Денијевом доласку у хотел, шеф кухиње тог хотела Дик Холоран (Скатман Крадерс) схвата да је Дени обдарен телепатијом, па му се телепатски обраћа, питајући Денија да ли жели сладолед. Пошто су сели сами за сто, он Денију објашњава да су он и његова баба имали такође ту обдареност; будући да слике послате телепатски показују прошлост или будућност, Дикова баба је називала ову комуникацију „исијавањем“. Осим тога, Дик каже Денију да се раније нешто страшно догодило у овом хотелу и да је то оставило траг, „као да је неко испекао тост“, а да једино људи који имају „исијавање“ то могу да осете. Дени заинтересовано, али мирно упита Дика шта се догодило у хотелу, а посебно у соби 237. Осетио је да се Дик боји те собе, али Дик не одговара. Озбиљно упозорава Денија да се окане те собе.

Након што породица Торенс остаје сама у хотелу, Џеково здравље се осетно погоршава. Прети му недостатак инспирације, премало спава и такође је јако раздражљив. Дени има визије о двема убијеним девојчицама, али никоме не прича. Једног дана он пролази кроз ходник где се налази соба 237. Проба да отвори врата, али она су закључана. Наставља да размишља о соби 237.

Дан касније, Денијева жута лопта се котрља према њему док се играо играчкама. Изгледа да је дошла из собе 237, у коју Дени улази. У том тренутку Венди Торенс (Шели Дувал) долази трчећи из подрума на Џеков врисак. Она га буди и он јој исприча како је сањао да је секиром убио њу и Денија, па их исекао на комадиће. Пре него што Венди успева да реагује, Дени се појављује на другом крају собе, гледајући дезоријентисано и сисајући палац. Његов џемпер је поцепан, а на врату су му ожиљци. Не одговара на Вендино питање „Шта се догодило?". Потом, она бесно окривљује Џека и односи Денија у њихову собу.

Џек је бесан због оптужбе. Почиње да бесни по хотелу и одлази у собу за плесање тог хотела. Наслонивши се на сто, са главом у рукама, изјављује како би продао душу за једно пиће. Након што склања руке са главе, угледа конобара који му послужи пиће. Џек није зачуђен изненадном појавом. Чак познаје конобара и обраћа му се по имену Лојд. Разговор који је уследио открива да је Џек случајно ударио Денија пре много година. У једном тренутку улази очајна Венди. Дени јој је објаснио да је срео „луду жену“ у хотелу, тачније у соби 237. Џек онда одлази у ту собу да би истражио да ли је још неко други у хотелу осим породице Торенс.

Џеково претраживање собе 237 је врхунац за три лика: Денија, Џека и Венди. Док се Џек налази у соби, Дени добија напад у својој соби, док Дик, на одмору на Флориди, прима сигнале које му је Дени послао.

Џек опрезно улази у собу 237 и чује шум из купатила те собе. Почиње да гледа како једна млада, прелепа жена повлачи туш-завесу и полако излази из каде. Они прилазе једно другом, загрле се и страсно пољубе. Џек, у тренутку док је љуби, угледа женина леђа у огледалу и схвата да је она заправо распадајући леш. Џека хвата паника и панично излази из собе, закључавши је за собом.

Након што се вратио у њихову собу, где га Венди чека, Џек јој каже да је све у реду са собом 237. Венди предлаже да одведе Денија код једног доктора. Џек се разбесни, наљутивши се због њене непромишљености и окривљује је за све што је пошло наопако у његовом животу.

Инсистирајући на ненапуштању хотела због својих обавеза и обећања господину Алмену, Џек излази из собе и враћа се у плесну салу, која је сада пуна гостију који се забављају у оделима из двадесетих година. Лојд му послужује пиће, а Џек одлази да се дружи са гостима. На њега налеће други конобар који носи адвокат (коктел) и проспе му коктел на јакну. Конобар га замоли да оде са њим у тоалет те сале да би Џеку очистио јакну.

Конобар се Џеку представља као Делберт Грејди. Џек се сети приче коју му је г. Алмен испричао о човеку по имену Грејди, што каже и Делберту. Грејди уверава Џека да се ништа од тога није догодило и да је Џек увек био кућепазитељ тог хотела, а не Грејди. Џек је збуњен, али се чини да прихвата Грејдијеву причу. Грејди му такође каже да Џеков син Дени има „велики таленат“ и да га користи како би „неку другу особу увукао у ову ситуацију“. Грејди саветује Џека како да исправи Денија, али и Венди, ако се умеша.

У међувремену, на Флориди, Дик не успева да контактира Торенсове у Оверлок хотелу. Реагује и резервише следећи лет за Колорадо.

У Оверлоку, Венди се наоружава бејзболском палицом и одлази да потражи Џека, у нади да оде са Денијем из хотела. Током претраге, она примећује његов рад и почиње да чита шта је Џек током њиховог боравка у хотелу написао. Стотине страница је написао, али у свима пише једна иста реченица: „Сваки посао и недостатак забаве заглупљују Џека“. Схвата да је Џек полудео.

Џек јој прилази од позади и пита је: „Свиђа ли ти се?" Венди врисне и окрене се. Почне свађа јер Џек захтева да му Венди каже мисли ли да напусти хотел са Денијем. Венди моли Џека да је не дира и он се закуне да неће; уместо тога, намерава да је убије. Венди удари Џека палицом у главу код степеница.

Венди потом одвуче Џеково тело у оставу и закључа га унутра, тачно кад је дошао свести. Џек јој каже како је извукао каблове из радија и сакрио их и да је извадио мотор из багера. Венди одлази напоље како би проверила багер и уверава се у оно што јој је Џек рекао.

Неколико сати касније Џек се буди из сна на позив Делберта Грејдија. Грејди му каже да је разочаран и да губи поверење у Џека, али га овај уверава да ће да обави посао ако му да још једну шансу. Врата се случајно откључају.

Венди је заспала у својој соби, док се Дени налази у заносу и непрестано понавља "redrum" (обрнуто од murder - убиство). Узима Вендин руж за усне и на вратима купатила пише "REDRUM". Почиње да виче "redrum", што пробуди Венди. Она га привије уз себе, а након тога примећује врата купатила. Обрнуто пише "MURDER". У том тренутку, на вратима собе се зачује лупњава.

Тај ко лупа је Џек који удара секиром по закључаним вратима. Потом Венди узме Денија и закључају се у купатилу. Она потом отвара један мали прозор прекривен снегом и изгура Денија напоље. Венди покушава да изађе кроз исти прозор, али не може да прође. Она каже Денију да трчи и да се сакрије.

У међувремену, Џек је исекао улазна врата, након чега покуца на врата купатила. Венди држи нож у рукама и покушава да се смири док Џек почиње да сече врата купатила. Након што је један део врата расекао, он прогура своју главу унутра (нешто што ће да постане култни тренутак у историји хорор филмова) и каже: „Ево га Џони!", реплику Џонија Карсона. Провуче руку кроз врата како би их откључао. Али Венди га убоде ножем, а он се повуче вриштећи. Затим обоје чују како се један багер приближава Оверлок хотелу и Џек излази из собе.

Возач багера је Дик. У хотелу, он зове породицу, али нико му не одговара. Џек, кријући се иза једног стуба, забоде секиру у Дика и он умре. Дени, који се крије у кухињи, завришти кад Дик викне у агонији и открива своју локацију. Излази из кухиње, а Џек почиње да га прати кроз лавиринт.

Дени схвата да оставља отиске по којима Џек може да га прати. Пажљиво замете трагове, а затим се сакрије. Након доласка, Џек угледа да су отисци нестали, али не схвата да се Дени крије. Одабере пут и наставља да лови Денија. Затим Дени излази из свог склоништа и почиње да прати своје трагове како би нашао излаз из лавиринта.

Венди излази из хотела тачно у тренутку кад Дени излази из лавиринта. Кад јој је пао камен са срца, она испушта нож и грли Денија. Џек још увек тражи Денија у лавиринту. Дени и Венди беже багером. Џек се, изгубљен у лавиринту, смрзава до смрти.

На крају филма, гледаоци могу да виде фотографију забаве која је била окачена у хотелу све време. У првом реду, на средини фотографије, је млади Џек. На слици пише: „Оверлок хотел, забава 4. јула 1921. године“.

Спољашње везе 

 
 Official trailer
 Complete synopsis of the movie
 Extensive FAQ
 List of scenes cut from European version

Британски филмови
Амерички филмови
Филмови 1980.
Амерички хорор филмови
Британски хорор филмови
Надреалистички филмови
Психолошки хорор филмови
Филмови Стенлија Кјубрика
Filmovi rađeni po romanima Stivena Kinga
Филмови на енглеском језику
Филмови студија Warner Bros.
Филмови за које је музику компоновао Венди Карлос
Хорор филмови 1980-их